Aurore – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego oznaczające „jutrzenkę”
 Aurore (winorośl) – mieszaniec międzygatunkowy odmian winorośli
 Aurore (1902) – austro-węgierski stawiacz min z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 Aurore (1939) – francuski dwukadłubowy okręt podwodny z okresu II wojny światowej

 Zobacz też

 Aurora